água-branquense – abitanti di Água Branca (Alagoas)
água-branquense – abitanti di Água Branca (Piauí)